В одиночному розряді тенісного турніру Brasil Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мерседес Пас здобула титул, у фіналі перемігши Лауру Арраю 5-7, 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Лаура Аррая (фінал)
 Ліліан Келаїдіс (2-ге коло)
 Емілсе Раппоні-Лонго (2-ге коло)

 Адріана Вільягран-Ремі (чвертьфінал)
 Мейв Квінлан (1-ше коло)
 Ангеліка Канеллопулу (чвертьфінал)
 Патрісія Медраду (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brasil Open